La Supercoupe de Russie de 2020 est la dix-huitième édition de la Supercoupe de Russie. Ce match de football prend place le  à la VEB Arena de Moscou.

Elle oppose l'équipe du Zénith Saint-Pétersbourg, championne de Russie et vainqueur de la Coupe de Russie en 2019-2020, à celle du Lokomotiv Moscou, vice-championne de Russie. C'est la quatrième fois que ces deux équipes se rencontrent dans le cadre de la compétition, deux des confrontations précédentes ayant été remportées par le Zénith en 2008 et 2015 tandis que la dernière en date a été gagnée par le Lokomotiv en 2019.

La rencontre est remportée par le Zénith sur le score de 2-1.

Feuille de match

Statistiques

Annexes

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat de Russie de football 2019-2020
 Coupe de Russie de football 2019-2020

Lien externe 
  Site officiel

2020
Football en Russie en 2020
Compétition de football à Moscou
Football en juillet 2020
Face-à-face du Lokomotiv Moscou
Face-à-face du Zénith Saint-Pétersbourg